Mount Otto ist der Name folgender Berge:

 Mount Otto (Neuguinea) im Bismarckgebirge auf Neuguinea in Papua-Neuguinea
 Mount Otto (Neubritannien) auf der Insel Neubritannien in Papua-Neuguinea

weiter Orte dieses Namens

 Mount Otto (Fremont County), eine Ortschaft im Fremont County, Bundesstaat Colorado (USA)

Siehe auch:
 Ottofjellet, ein Berg auf Spitzbergen